Норин () — фамилия; в русском языке имеет женскую форму Норина.
 Норин, Артём Николаевич (род. 1983) — российский лыжник.
 Норин, Борис Николаевич (1924—2000) — советский и российский ботаник.
 Норин, Камилла (урождённая Ками́лла Йо́ханссон; род. 1971) — шведская кёрлингистка.
 Норин, Пер (род. 1965) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Другое
 Норин (река) — река на Украине.

 См. также 
 Норино — топоним.